Садуддин, Саадуддин, Сададдин, Садеттин () — арабское имя, этимология основана на комбинации двух слов «сауд» (счастье) и «дин» (религия).

 Саад-эд-дин (1536/7-1599 году) — первый турецкий официальный историограф.
 Садуддин — имена нескольких правителей Ифатского султаната.

Однокоренные имена 
 Сауд ( - «Счастливый») 
 Саад ( - «Быть счастливым»). 
 Саадат ( - «Счастье»). 
 Асаад (Счастливейший).
 Саади. Садулла. Саид (имя). Масуд.

арабские имена